Вильрю ():

 Вильрю — коммуна во французском департаменте Мёрт и Мозель региона Лотарингия.
 Вильрю — кантон во Франции, находится в регионе Лотарингия.